У́жгород — топоним славянского происхождения:

 Ужгород — город на западе Украины, административный центр Закарпатской области.
 «Ужгород» — международный аэропорт в Ужгороде, Украина.
 «Ужгород» — пограничный переход между Украиной и Словакией.
 Ужгород — железнодорожная станция.
 «Ужгород» — малый противолодочный корабль проекта 12412.
 «Ужгород» — футбольный клуб.